Видрани могу бити:

 Видрани (Кичево), насељено мјесто у општини Кичево, Северна Македонија
 Видрани (Дунајска Стреда), насељено мјесто у округу Дунајска Стреда, Трнавски крај, Словачка Република